Варіо́метр (від  — змінюю і  — вимірюю):

 Варіометр в авіаційному обладнанні — пілотажний контрольно-вимірювальний прилад, яким вимірюють швидкість підйому й зниження літального апарата. Дія приладу ґрунтується на вимірюванні різниці атмосферного тиску і тиску в корпусі приладу, який сполучений капіляром з навколишнім середовищем.
 Варіометр у радіотехніці — пристрій, яким плавно змінюють індуктивність (взаємну індуктивність), наприклад при налаштуванні коливальних контурів на потрібну частоту. Являє собою котушку індуктивності, всередині обмотки якої переміщується осердя з магнітодіелектрика.
 Варіометр гравітаційний  — геофізичний прилад, яким вимірюють зміну горизонтальної складової прискорення вільного падіння та кривину поверхні рівного потенціалу сили тяжіння. Дія приладу ґрунтується на зрівноваженні моменту сил тяжіння моментом пружини крутильних терезів. Гравітаційні варіометри, яким визначають тільки зміну сили тяжіння, називають градієнтометрами.
 Магнітний варіометр — прилад, яким вимірюють зміну напруженості магнітного поля Землі у часі.